Primera División 1999/2000 jest 69 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 21 sierpnia, a zakończył 20 maja.

Kluby występujące w sezonie 1999/2000:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

1 Real Madryt zakwalifikował się do Ligi Mistrzów jako obrońca trofeum

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Deportivo La Coruña zdobyło swój 1. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej